Ват Пхра:
 Ват Пхра Дхаммакая — буддийский храм, расположенный в провинции Патхумтхани, недалеко от Бангкока.
 Ват Пхра Кео — буддийский храм в историческом центре Бангкоке.
 Ват Пхра Махатхат — главный храм в Накхонситхаммарат, на юге Таиланда.
 Ват Пхра Тонг — буддийский храм на острове Пхукет.